Ælfflæd o Alfleda (654- 714), santa, filla d'Oswiu, rei de Northúmbria, i d'Eanfleda 
 Ælfflæd (filla d'Offa de Mèrcia), fl. 840 
 Ælfflæd (filla de Ceolwulf I de Mèrcia)
 Ælfflæd, dona d'Eduard el Vell